Pierre Albrecht (n. 1927), cestista svizzero
 Pierre Albrecht (n. 1931), cestista svizzero